

Patronymie 

 Abbey Hoes (1994-) : actrice néerlandaise.
 Isa Hoes (1967-) : actrice, doubleuse et écrivaine néerlandaise.
 Hans Hoes (1949-) : acteur néerlandais.
 Guus Hoes (1945-1986) : acteur néerlandais.
 Paul Hoes (1953-) : acteur néerlandais.
 Geert Hoes (1983-) : acteur et chanteur néerlandais.
 Jerome O'Bryan Hoes (1990-) : un voltigeur de la Ligue majeure de baseball.
 Onno Hoes (1961-) : homme politique néerlandais.